

Geografia 
Germania
 Harle – fiume
 Harle – stretto

Persone 
 Danny L Harle – compositore britannico, figlio di John Harle
 David Harle – calciatore inglese
 John Harle – sassofonista e compositore inglese, padre di Danny L Harle
 Mike Harle – calciatore inglese
 Tamás Harle – giornalista ungherese
 Teal Harle – sciatore acrobatico canadese
 Vilho Harle – docente finlandese

Altro 
 Aeroporto di Harle – aeroporto di Wangerland, nella Bassa Sassonia
 Harle – personaggio del videogioco Chrono Cross